Stanisław Wąsik
 Stanisław Wąsik (poseł)